Fidrmuc nebo Fidrmucová je příjmení více osobností:

 Anna Olga Fidrmucová (1896–1926) – česká spisovatelka, překladatelka a redaktorka
 Jaroslav Fidrmuc (* 1958) – český pedagog a politik
 Paul Georg Fidrmuc (1898–1958)  – německý sportovec, novinář a špion

Příjmení